Кара-Хаак — топоним в Кызылском кожууне Тывы Российской Федерации.

 сумон Кара-Хаак, он же Кара-Хаакский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения
 Кара-Хаак — село в Кызылского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Кара-Хаакского сумона.